Елизаве́тинская улица — название улиц в различных населённых пунктах.

Россия 
 Елизаветинская улица — улица в посёлке Вырице Ленинградской области.
 Елизаветинская улица — улица в Калининграде.
 Елизаветинская улица — улица в Краснодаре.
Елизаветинская улица — прежнее название улицы Нахушева в Нальчике.
 В Санкт-Петербурге:
 Елизаветинская улица — улица в историческом районе Шувалово.
 Елизаветинская улица — бывшее название Главной улицы (1840-е—1939) в исторических районах Коломяги и Озерки.
 Елизаветинская улица — бывшее название Амурской улицы (1909—1940) в историческом районе Пискарёвка.
 Елизаветинская улица — улица в Павловске.
 Елизаветинская улица — улица в Петергофе.

Украина 
 Елисаветинская улица — улица в Одессе.
 Елизаветинская улица — улица в Харькове.

Финляндия 
 Елизаветинская улица — улица в Хельсинки.

См. также 
 Елизаветинский переулок